Los simios, simiformes (Simiiformes) o antropoides son un infraorden de primates haplorrinos, comúnmente llamados monos. En español, los términos mono y simio han sido tradicionalmente sinónimos, por lo cual es correcto referirse a los simios sin cola (hominoides) también como monos, término genérico no científico. El término simio no es equivalente al inglés ape, que desde el siglo XVII se refiere solo a la superfamilia Hominoidea. En todos los demás idiomas europeos existe una sola palabra como traducción de monkey y ape, al igual que en español. Por ejemplo, en alemán la palabra Affe se traduce como mono y simio en español, y al inglés como monkey, ape y simian, a pesar de tener el mismo origen etimológico que ape. También en italiano la palabra scimmia se traduce como mono y simio en español y como ape en inglés, a pesar de tener el mismo origen etimológico que simio. Lo mismo pasa con el portugués, francés, neerlandés, checo (opice) y otros idiomas europeos.

Clasificación 
Hasta hace poco, el orden de los primates se dividía en dos subórdenes: los prosimios (Prosimii) y los simios (Anthropoidea). Los prosimios incluían a los lémures, loris y tarseros, mientras que los simios se clasificaban en los infraórdenes Platyrrhini (monos o simios del Nuevo Mundo) y Catarrhini (monos o simios del Viejo Mundo). Esta clasificación es obsoleta, ya que los tarseros comparten un ancestro común con los simios y no con los lémures y loris. Aunque todavía se usa esta nomenclatura, ahora se consideran grupos parafiléticos. El Diccionario de la lengua española (de la Real Academia Española) todavía utiliza esta nomenclatura al referirse a los simios como primates del suborden de los antropoides.

En la taxonomía actual, los subórdenes en los cuales se clasifican los Primates son Strepsirrhini (lémures y loris) y Haplorrhini (tarseros y simios). El suborden de los Haplorrhini está dividido en dos infraórdenes: los tarsiformes (tarseros) y los simiiformes (simios). Los simiiformes ahora corresponden a lo que anteriormente era el suborden Anthropoidea, y se clasifican de la misma manera en los parvórdenes (en lugar de infraórdenes) Platyrrhini (monos o simios del Nuevo Mundo) y Catarrhini (monos o simios del Viejo Mundo). Los Catarrhini todavía mantienen la misma clasificación y se dividen en las superfamilias Cercopithecoidea (monos o simios del Viejo Mundo con cola) y Hominoidea (monos o simios del Viejo Mundo sin cola, incluidos los seres humanos).

Infraorden Simiiformes
 Parvorden Platyrrhini (monos o simios del Nuevo Mundo)
 Familia Callitrichidae (titíes y tamarinos)
 Familia Cebidae (capuchinos)
 Familia Aotidae (micos nocturnos)
 Familia Pitheciidae (sakis y cacajos)
 Familia Atelidae (monos aulladores, monos araña, muriquís, monos lanudos y mono lanudo coliamarillo)
 Parvorden Catarrhini (monos o simios del Viejo Mundo)
 Superfamilia Cercopithecoidea
 Familia Cercopithecidae (babuinos, cercopitecos, macacos y colobos)
 Superfamilia Hominoidea
 Familia Hylobatidae (gibones)
 Familia Hominidae (chimpancés, gorilas, orangutanes y seres humanos)

Véase también 
 Haplorrhini (haplorrinos

 mono

 primates

 Prosimii (prosimios)
 taxonomía

Referencias

Enlaces externos 
 (en inglés) BioMed Central Full text Gene conversion and purifying selection of a placenta-specific ERV-V envelope gene during simian evolution
 (en inglés) SIMIIFORMES
 (en inglés) ADW Simiiformes Classification
 (en inglés) Taxonomy browser (Simiiformes)
 (en inglés) Late middle Eocene epoch of Libya yields earliest known radiation of African anthropoids
 (en inglés) Mouse-Sized Primates Shed Light on Human Origins